До́линск () е град в Сахалинска област, Русия. Разположен е в югоизточната част на о. Сахалин, на около 45 km северно от Южносахалинск и 10 km южно от брега на Охотско море. Административен център е на Долински градски окръг. Към 2016 г. населението му наброява 11 751 души.

История 
Основан е през 1884 г. като село Галкино Врасское. През 1905 г. е под властта на Япония, като част от Портсмутския мирен договор. Те му дават името Отиай (). На 25 август 1945 г. руснаците превземат града. Година по-късно те му дават името Долинск, тъй като е разположен в долината на река Сусунай. В миналото на територията на града се е намирало айнското село Сианча.

Население

Климат 
Климатът в Долинск е умереноконтинентален. Средната годишна температура е 2,2 °C, а средното количество годишни валежи е около 990 mm.

Икономика 
Развити са целулозно-хартиената промишленост и машиностроенето. Произвеждат се, също така, рибни продукти и строителни материали.

Побратимени градове 
  Найоро, Япония

Източници 

Градове в Сахалинска област